Berényi József (?–1861) színész
 Berényi József (1920) közgazdász, docens
 Berényi József (1967) felvidéki magyar politikus